Yosho (「巨匠」, kyoshō) es una palabra en japonés que significa "maestro" y puede referirse a:

Yamamoto Tsunetomo: también llamado Yamamoto Jōchō o simplemente Yosho, autor del Hagakure: el código secreto del samurai; 

Katsuhito Masaki: también llamado Yosho, personaje de la serie animada Tenchi Muyō!; 

Nishimura Yosho Nantei: artista japonés del siglo XVIII; 

Jōshō-ji (Yosho-yi): Templo budista japonés; o 

Grafía confundible con Yoshi.